Краснобо́рское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Тосненском районе Ленинградской области.

Административный центр — городской посёлок Красный Бор.

Географическое положение 
Расположено в северной части района. Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 22 км.

Граничит:
 на севере — с Санкт-Петербургом
 на востоке —  с Никольским городским поселением 
 на юге —  с Ульяновским городским поселением и Форносовским городским поселением
 на западе —  с Тельмановским сельским поселением и Фёдоровским городским поселением
По территории поселения проходят автодороги:
  () «Россия» (Москва — Санкт-Петербург)
  (Ям-Ижора — Никольское) «Никольское шоссе»
А также две ветки газопровода, нефтепровод и линия электропередач

История 
По данным 1990 года в посёлок Красный Бор являлся административным центром Красноборского поселкового совета в который входили 4 населённых пункта: деревни Мишкино, Поркузи, Феклистово и сам посёлок Красный Бор, общей численностью населения 6300 человек.

Красноборское городское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 116-оз от 22 декабря 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».. В его состав вошёл городской посёлок Красный Бор и населённые пункты, подчинённые администрации.

Население

Состав городского поселения

Экономика 
 Промышленная зона «Красноборская» площадью 270 га.
 Предприятие по переработке и захоронению промышленных токсичных отходов — полигон «Красный Бор».

Примечания

Ссылки 
 Красноборское городское поселение. Официальный сайт.

Муниципальные образования Тосненского района
Городские поселения Ленинградской области